Il gruppo della lemmleinite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo della labuntsovite.

Minerali del gruppo della lemmleinite 
 Lemmleinite-Ba
 Lemmleinite-K

Bibliografia 
 

lemmleinite